Аэродром Йоха́ннисталь () — аэродром, располагавшийся в Берлине между Йоханнисталем и Адлерсхофом.

История 
Был открыт в 1909 году первым в Германии. До постройки в 1923 году аэропорта Темпельхоф являлся единственным аэропортом Берлина. В 1952 году аэропорт перестал использоваться, в 1995 году был официально закрыт. Некоторые здания сохранились по настоящий момент в составе Аэродинамического парка и сохраняются как объекты культурного наследия.

Галерея

Ссылки 
 Сайт, посвящённый аэропорту

Примечания 

Аэропорты Берлина
Военные аэродромы Германии